El término bala puede referirse, en los artículos de esta enciclopedia:

 a la bala, munición de las armas de fuego, de forma variable y generalmente de fabricación metálica;
 a la bala cilindro-cónica, inventada en 1832;
 a la bala Minié, tipo de bala para fusil de avancarga, llamada así por su codesarrollador, Claude-Étienne Minié;
 a la bala de plata; según algunas leyendas, cuentos y tradiciones, el único tipo de munición para un arma de fuego que resultaría efectiva para matar a hombres lobo y vampiros, entre otras criaturas fantásticas;
 a la bala de goma o pelota de goma; tipo de proyectil utilizado habitualmente por la policía antidisturbios para disolver manifestaciones;

Topónimos

 a Bālā Morġāb, una ciudad de Afganistán, en la frontera con Turkmenistán;
 a Darwazi Bala, un distrito de la provincia de Badakhshan, Afganistán;
 a Angosto del Bala, un estrecho por el que discurre el río Beni, en Bolivia;
 Bala (Gales), Gales
 al lago Bala, en Gwynedd, Gales;
 a Bala, un distrito de la provincia de Ankara, Turquía;

Personas

 a Bala Sahib (1868-1951), alias de Bhavan Rao Śrinivas Panta, virrey y artista indio, creador de la serie de yoga suria namaskar;
 a Carlitos Balá, nombre artístico de Carlos Salim Balaá (n. 1925), humorista y actor argentino;
 a Haradin Bala (n. 1957), comandante del Ejército de Liberación de Kosovo y criminal de guerra;
 a la Bala, seudónimo de María Isabella de la Torre (n. 2004), youtuber, cantante y actriz mexicana;
 a Krystian Bala (n. 1974), escritor y fotógrafo polaco;

Agricultura
 a la bala o paca; fardo o lío grande y muy apretado, especialmente de lana o de algodón en rama, y también de paja, forraje, etcétera;

Recipientes
 a la bala, recipiente para almacenar muestras de gases para su análisis;

Espectáculos
 al hombre bala, persona que se expulsa a modo de proyectil desde un cañón especialmente diseñado para ello;

Transporte
 al tren bala, tren rápido o tren de alta velocidad; tren que alcanza velocidades superiores a 200 km/h;

Deportes
 al lanzamiento de bala, también llamado lanzamiento de peso; prueba del atletismo moderno, que consiste en propulsar una sólida bola de acero a través del aire a la máxima distancia posible;

Cine y videojuegos
 al tiempo bala o efecto bala (en inglés, bullet time); técnica de cine y videojuegos, que consiste en una extremada ralentización del tiempo para permitir ver movimientos o sucesos muy veloces (como el recorrido de una bala);

Astronomía
 al Cúmulo Bala (1E 0657-56), consistente en dos cúmulos de galaxias en colisión;

Religiones y filosofías

Hinduismo
 a Bala Rama o Balarama, un dios, hermano mayor del dios Krisná;

Budismo
 a Pañcha bala, los «cinco poderes».

Enlaces externos